Nation World Tour, es la gira mundial debut de la artista americana Janet Jackson. La gira es realizada en apoyo a su cuarto álbum de estudio Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 (1989), que además contiene material de su tercer álbum Control (1986). La casa disquera de Jackson A&M anunució los planes para una gira mundial en el otoño de 1989 luego del lanzamiento de "Rhythm Nation 1814". Dirigido por Roger Davies y Rusty Hooker, la gira fue desarrollada por el director musical Chuckii Booker, el coreógrafo Anthony Thomas, diseñador de escenario Roy Bennett, director de escenario Chris Tervit, productor de negocios Benny Collins y Janet Jackson.

La gira que duró nueve meses se presentó en Estados Unidos, Canadá, Japón, Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido y Brasil. Inició en marzo de 1900 en Estados Unidos, la cual seguidamente se dirigió a Japón. Las canciones presentadas en el seltist de la gira fueron divididas de acuerdo al tercer y cuarto álbum de la cantante (el show comienza con "Control" y culmina con "Rhythm Nation"). Notables presentaciones dieron lugar al énfasis sobre la voz teatral de la cantante; la gira recibió estelares críticas basadas en el desenvolvimiento de Jackson en el escenario, sus coreografías y su mensaje de consciencia social lo cual llevó a compararla con otros artistas del género pop como "Prince" y su hermano "Michael Jackson".

La gira tuvo una asistencia de casi dos millones de personas y una venta de boletos alrededor de los 28 millones de dólares (solamente en Estados Unidos).

Antecedentes
La Gira "Rhythm Nation World Tour" se convirtió en la primera gira mundial de Janet Jackson en apoyo a un álbum de estudio. A&M Records había anunciado planes para que Jackson se embarcara en una gira global para el otoño de 1989. Constaba de un equipo de once músicos, coristas y seis bailarines. Anthony Thomas fue elegido el coreógrafo líder para la gira. Thomas: "Janet buscaba bailarines híbridos de calle y con entrenamiento técnico... En mi opinión, el elenco tiene ambas características, lo cual hace todo esto muy interesante. No soy un bailarín entrenado y Janet tampoco. Lo desea así porque lo considera natural. Ella elige los pasos de baile muy rápido".

El músico y productor Chuckii Booker fue contratado como el director musical de Jackson; su banda se convirtió en el acto de apertura de la gira. Booker explicó que fue aprovechado por Jackson luego de una recomendación por parte de sus productores Kimmy Jam y Terry Lewis. En una entrevista, aclara: "Había conocido a Janet unos cuatro o cinco años atrás, pero fue algo muy cordial hasta el pasado septiembre en donde me invitó a una fiesta 'Rhtyhm Nation' en Los Ángeles. Asistí y le dije que estaba muy emocionado por ella. Ella dijo: 'Si, por eso quiero que seas mi director musical'. Me voltié, pensando que hablaba con alguien más. No podía creerlo. Pero, luego me enteré que ella estuvo hablando con Jimmy Jam y Terry Lewis, siendo ellos los que me recomendaron".

El reportero Doug Adrianson escribió: "Debido a la inevitable comparación con su hermano Michael, las expectativas sobre "Rhythm Nation World Tour" eran más altas que las del hombre que caminó en la luna. Para asegurarse que el show fuese sutilmente espectacular, Jackson y su director musical ensayaron con una considerable grupo durante dos semanas en el Pensacola Civic Centre (el mismo lugar donde Michael Jackson ajustó su "Bad Tour". Su gira fue producida y dirigida por Roger Davies, diseñador de escenario Mark Fisher y Benny Collins. El total de la producción tuvo un costo estimado de 2 millones de dólares.

Lista de canciones
"Control"
"Nasty"
"What Have You Done for Me Lately"
"Let's Wait Awhile"
"When I Think of You"
"The Pleasure Principle"
"State of the World"
"The Knowledge"
"Black Cat"
"Come Back to Me"
"Alright"
"Escapade"
"Miss You Much"
"Rhythm Nation"

Fechas de la Gira